Avenida da Liberdade steht für
 Avenida da Liberdade (Braga), Portugal
 Avenida da Liberdade (Lissabon), Portugal
 Avenida da Liberdade (São Paulo), Brasilien